El término Xena puede hacer referencia a:

 Xena, el personaje principal de la serie de televisión Xena: la princesa guerrera, interpretado por Lucy Lawless;
 Xena: la princesa guerrera (desambiguación), el nombre de varias obras del personaje;
 Xena, el nombre provisional y no oficial del planeta enano Eris;
 XENA-AM, una estación de radio de la ciudad de Querétaro; o
 Nereida Xena, botánica venezolana.
 Xena, un software de código abierto.